Het ATP-toernooi van Hamburg 2017 (met de officiële naam German Open) werd gespeeld van 24 tot en met 30 juli 2017. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Het toernooi van 2017 trok 60.500 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg